

Encyklopedyczne osoby 
 Aleksander Wróblewski (ur. 1911, zm. 1985) – entomolog

Zobacz też 
 Aleksander Jan Wróblewski (ur. 1915, zm. 1942) – pilot